Aspàsia de Milet, amant de Pèricles (s. V aC)
 Aspàsia de Focea, reina de Pèrsia (s. V aC)
 Aspàsia (metgessa), metgessa atenesa (s. IV)
 Aspassia Manos (Atenes, 1896 - Venècia, 1972), esposa del rei Alexandre I de Grècia i princesa de Grècia